Le port de la ceinture bleue, fait partie des traditions de la Légion étrangère.
 Le toucanet à ceinture bleue est une espèce d'oiseau de la famille des Ramphastidae.
 La ceinture bleue dans les Budō, notamment le judo, le karaté et l’aïkido, est positionnée entre la ceinture verte et la ceinture brune.

Voir aussi 
  
 
 
 Ceinture rouge